Jean Comnène (1015-1067) fils de Manuel Comnène († 1020), épouse Anne Dalassène, d'où : 
Alexis  Comnène 
 Jean Tzelepes Comnène (1030–1040), fils Isaac Comnène
 Jean Comnène (°v.1074), gouverneur de Dyrrachium
 Jean II Comnène ( – Cilicie, ), empereur byzantin, fils d'Alexis  Comnène, épouse Irène de Hongrie, d'où :
 Manuel  Comnène (1118-1180)
 Jean Comnène (1128-1176), duc de Chypre, fils d'Andronic Comnène (1108-1142), épouse Marie Taronitissa, d'où :
Marie Comnène épouse d'Amaury  de Jérusalem et de Balian d'Ibelin
 Théodora Comnène épouse de Bohémond III d'Antioche et de Gauthier de Béthune
 Jean Comnène (1159-1185), deuxième fils d'Andronic Ier Comnène.
 Jean Comnène le gros, fils d'Alexis Axouch
  († 1363), fils de Sratsimir of Kran

Jean 02